Dictator kan syfta på:

 Dictator (musikalbum) – Studioalbum av Daron Malakian and Scars on Broadway
 Dictator (singel) – en singel av Daron Malakian and Scars on Broadway
 Dictator (singel av Whitehouse)  – en singel av Whitehouse
 Dictator (skalbaggar) – ett släkte av skalbaggar
 Dictator (travhäst) – en amerikansk standardhäst
 The Dictator – en amerikansk komedifilm från 2012, originaltitel The Dictator

Se även
 Diktator